Ростисла́вичи — ветвь дома Рюриковичей от князя Ростислава Владимировича, внука Ярослава Владимировича Мудрого; правящая династия в Галицком княжестве. Известны также под именем первой Галицкой династии.

История
Будущий основатель династии, Ростислав Владимирович, хотя и был старшим внуком Ярослава Мудрого, потерял отца ещё при жизни деда и оказался изгоем. В эпоху триумвирата Ярославичей Ростислав не получил владений, лишь на короткое время он выполнял роль наместника дяди Изяслава Ярославича в Ростове и на Волыни. Включился в борьбу за уделы и дважды изгонял из Тмутаракани своего двоюродного брата Глеба Святославича. Наконец утвердившись в Тмутаракани, был отравлен греками.

Сыновья Ростислава поначалу жили при дворе Ярополка Изяславича на Волыни, но в 1084—1086 годах смогли добиться выделения себе из тогдашнего обширного Волынского княжества Перемышля и Теребовля, а затем и отстоять их в 1099 году от претензий Святополка Изяславича киевского.

В 1140 году внук Ростислава Владимир Володаревич объединил Перемышльскую и Теребовльскую земли в единое княжество со столицей в Галиче. Представителю боковой линии Ивану Ростиславичу не был передан Перемышль, а затем после попытки выступления против дяди был отнят и Звенигород. Наибольшего могущества княжество достигло в правление Ярослава Владимировича Осмомысла. Галицкие князья противодействовали объединению Киева и Волыни в одних руках в целях сохранения независимости собственного княжества, с переменным успехом боролись против венгров, поддерживали претендентов в борьбе за Киев, участвовали в походах против половцев.

После смерти Ярослава Осмомысла (1187) и двухлетней усобицы престол занял Владимир Ярославич, признавший старшинство своего дяди по матери Всеволода Большое Гнездо. После смерти Владимира (1198) династия практически пресеклась, лишь в последующей войне за объединение Галицко-Волынского княжества упоминаются его сыновья. В Галич перешла волынская династия Изяславичей (с XIII века Романовичи).

Родословная Ростиславичей

Ростислав Владимирович (1038—1066) (VII колено Рюриково), князь Владимирский (Волынский) (1057—1075), князь Тмутараканский (1064—1066)

Сыновья Ростислава Владимировича (VIII):

Рюрик (?—1092), князь Перемышльский (1084—1092)
Володарь (?—1124), князь Звенигородский (1084—1092), Перемышльский (1092—1124)
Василько (?—1124), князь Теребовльский (1086—1124)

Сыновья Володаря Ростиславича (IX):

Ростислав (?—1129), князь Перемышльский (1124—1128)
Владимирко (1104—1153), князь Звенигородский (1124—1128), князь Перемышльский (1128—?), князь Теребовльский (1141—1153), князь Галицкий (1141—1145)

Сыновья Василька Ростиславича (IX):

Юрий (Григорий) Василькович (?-1127), князь Теребовльский.
Иван Василькович (?-1141), князь Теребовльский, князь Галицкий (около 1124)

Сыновья Владимира Володаревича (X):

Ярослав «Осмомысл» (?—1187), князь Галицкий (1153—1187)

Сыновья Ростислава Володаревича (X):

Иван «Берладник» (?—1161), князь Звенигородский (1134—1146), князь Галицкий (1146)

Сыновья Ярослава Владимировича Осмомысла (XI):

Владимир (1151—1199), князь Галицкий (1187—1188, 1190—1199)
Олег (?—1187), князь Галицкий (1187—1188)

Сыновья Ивана Ростиславича Берладника (XI):

Ростислав (?—1189)

Примечания

Ссылки 
 

Галицкое княжество
Ростиславичи Галицкие